Clough Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Clough Hill (Maine), 214 m	
 Clough Hill (Henniker), bei Henniker im Merrimack County, New Hampshire, 241 m	
 Clough Hill (Loudon), bei Loudon im Merrimack County, New Hampshire, 241 m